Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 15001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 5 kwietnia 1940 do 7 maja 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

15001-15100

15101-15200

15201-15300

15301-15400

15401-15500

15501-15600

15601-15700

15701-15800

15801-15900

15901-16000

Przypisy 

Lista planetoid 015001-016000